Ornat kan have flere betydninger:
Præstekjole også kaldet ornat – embedsdragt for præsternes tjenesteligt pålagte sorte dragt med tilhørende pibekrave.
Ornat (akademisk) – dragt som bruges i udlandet, eksempelvis ved overrækkelse af diplomer for veludført eksamen, i forbindelse med afgang  fra en højere læreanstalt.
Ornat (jura) – dragt brugt af advokater, dommere etc. i retssale.